Коллокация:
 Коллокация (лингвистика) — полуфразема.
 Колокация — услуга связи, размещение оборудования клиента на своей территории.